Нау́м Дави́дович Фо́гель (1908—1980) — русский советский писатель, врач.

Биография 
Родился в селе Хорлы Днепровского уезда Таврической губернии (ныне Каланчакского района {Херсонская область Украина) 4 апреля (или октября) 1908 года в семье мелкого служащего.

После окончания средней школы работал грузчиком в порту, рабочим на различных заводах Одессы. Окончил Одесский медицинский институт (1935).

Участник советско-финской и Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красной Звезды и медалями.

Работал заведующим неврологическим отделением Херсонской областной больницы, областным невропатологом.

С 1952 года — профессиональный писатель. Член Союза писателей СССР. Член Союза писателей Украины с 1962 года.

Один из основателей областного литературного объединения, работу которого возглавлял длительное время.

Умер 28 декабря 1980 года.

Творчество 
Печататься начал в 1945 году с публикаций стихов, статей, очерков.

Основная тема творчества — биология, медицина, труд учёных.

Автор повестей «Крылатая медицина» (1952), «Гипнотрон профессора Браилова» (1962), романов «Хирург Алексей Корепанов» (1957), «Главный врач» (1966), «Капитан флагмана» (1977) и ряда очерков.

Сюжет научно-фантастического романа «Гипнотрон профессора Браилова» (1962) — изобретение советским учёным аппарата, усыпляющего на расстоянии.

Роман «Капитан флагмана» посвящён производственной тематике — его действие разворачивается на крупном судостроительном заводе.

Публикации

Ссылки 
 
 
 Известные личности Херсонщины. Фогель Н. Д.
 

Выпускники Одесского национального медицинского университета
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели Украины
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты Украины
Члены Союза писателей СССР
Медики Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Персоналии:Херсон